Het Raayland College is een onderwijsinstituut voor voortgezet onderwijs in de Nederlandse plaats Venray. 

De school wordt gekenmerkt als een Rooms-katholieke school, en heeft circa 1450 leerlingen. Op de school bevinden zich onder andere de volgende studierichtingen:
 Technasium voor havo/vwo
 Agora onderwijs
 Talentklassen voor sport, kunst, multimedia
 Tweetalig onderwijs (Engels)

In 2019 werd de school uitgeroepen tot "superschool".

School in Venray
Algemeen bijzonder onderwijs